Priestley är ett engelskt efternamn. En rad geofrafiska och andra företeelserhar fått namn efter namnets mest kände bärare, den brittiske kemiskten Joseph Priestley.

Personer med efternamnet Priestley 
 Jason Priestley (född 1969), kanadensisk-amerikansk skådespelare
 John Boynton Priestley (1894–1984), brittisk journalist, författare och samhällsdebattör
 Joseph Priestley (1733–1804), brittisk kemist, filosof och frikyrkopastor

Annat
 Priestleymedaljen, amerikansk kemistbelöning
 5577 Priestley, asteroid

Geografi

Antarktis
 Priestley Glacier
 Priestley Lake
 Priestley Peak
 Mount Priestley, Antarktis

Kanada
 Mount Priestley, British Columbia

Engelska efternamn
Efternamnsförgreningssidor